Hexagon est un logiciel propriétaire d'infographie, il s'agit d'un modeleur polygonal.

Hexagon est un modeleur 3D, originellement créé par la société bordelaise Eovia, et est maintenant la propriété de DAZ 3D, basé sur la technologie d'Amapi, modeleur 3D d'e-frontier. Depuis 2008, Hexagon n'a que très peu évolué. La dernière version stable est la version 2.5.2.109 datant de février 2018. Elle ne consiste qu'en des corrections de bugs et des modifications mineures de l’interface graphique. Il y a peu de chance de voir des nouveautés au niveau du modeleur géométrique étant donné que les développeurs d'origine ne font pas partie de l'aventure américaine.

Liens externes 
 Bien débuter avec Hexagon, Gérard Sookahet, 2005, .

Logiciel propriétaire